Takagi est un nom japonais qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Ayako Takagi (née en 1977), flûtiste japonaise ; 
 Akimitsu Takagi (1920-1995), auteur japonais de romans policiers ;  
 Teiji Takagi (1875-1960), mathématicien japonais ;    
 Takeo Takagi (1892-1944), militaire japonais ;  
 Eiji Takagi (1896-1943), acteur japonais ;  
 Yuriko Takagi (1923-), princesse japonaise ;  
 Hitoshi Takagi (1925-2004), seiyū japonais ;  
 Hideho Takagi, karatéka japonais ;  
 Reni Takagi, chanteuse japonaise ;  
 Maria Takagi, actrice japonaise ;  
 Cozue Takagi, photographe japonaise ;  
 Takagi Masakatsu, musicien japonais ;  
 Toranosuke Takagi, coureur japonais ;  
 Shingo Takagi, catcheur japonais ;  
 Miho Takagi, patineuse japonaise ;  
 Takuya Takagi, footballeur japonais.

Toponyme 
 Takagi, village japonais ;
 Takagi Bonsai Museum, musée japonais.

Autres 
 (8942) Takagi, astéroïde ;
 Théorème d'existence de Takagi ;
 Quand Takagi me taquine, manga de Sōichirō Yamamoto.